Okręty US Navy o nazwie USS "Barnegat":
 Pierwszy "Barnegat" (SP-1232) był holownikiem, który w US Navy służył w latach 1917-1919.
 Drugi "Barnegat" (AVP-10) był okrętem prototypowym tendrów wodnosamolotów typu Barnegat, który był w służbie w latach 1941-1946. Później służył także jako statek grecki.

Barnegat